Кубок Шпенглера 1999 — 73-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 1999 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка стал немецкий клуб «Кёльнер Хайе», обыгравший в финале магнитогорский «Металлург» со счётом 6:2.

Участники турнира 
  Давос
  Кёльнер Хайе
  Металлург Мг
  Сборная Канады
  Ферьестад

Результаты

Предварительный этап

Финал

Символическая сборная 
 Вратарь:  Игорь Карпенко  (Металлург) 
 Защитники:  Джон Майнер  (Канада) —  Сергей Фокин  (Ферьестад) 
 Нападающие:  Валерий Карпов  (Металлург) —  Тодд Элик (Канада)—  Морган Самуэльссон (Давос)

Приз справедливой игры 
 Давос

См. также 
 Кубок Шпенглера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Шпенглера
Декабрь 1999 года
Спорт в Швейцарии в 1999 году